

Geografia

Italia
Monforte d'Alba – comune italiano in provincia di Cuneo, legato a Ariberto da Intimiano
Monforte San Giorgio – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Portogallo
Monforte – comune portoghese

Spagna
Monforte de Moyuela – comune spagnolo in provincia di Teruel
Monforte de Lemos – comune spagnolo in provincia di Lugo
Monforte de la Sierra – comune spagnolo in provincia di Salamanca
Monforte del Cid – comune spagnolo in provincia di Alicante

Storia 
 Castello Monforte – principale monumento storico di Campobasso
 Pusterla di Monforte – una delle porte minori sul tracciato medioevale di Milano
 Principato di Monforte – feudo della famiglia Moncada

Persone 
 Giovanni Vincenzo Monforte (1733-+802) – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio de Monforte (1644-1717) – matematico italiano